Фиораванти, также Фьораванти () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Фиораванти, Аристотель (1415—1486) — итальянский архитектор, инженер.
 Фиораванти, Валентино (1764—1837) — итальянский композитор.
 Фьораванти, Валерио (род. 1958) — итальянский ультраправый политик и террорист.
 Фьораванти, Доменико (род. 1977) — итальянский пловец, двукратный олимпийский чемпион.
 Фьораванти, Леонардо (род. 1938) — итальянский дизайнер автомобилей.
 Фьораванти, Луиджи (род. 1981) — американский боец смешанного стиля.